McKenzie (Alabama)
 McKenzie (Észak-Dakota)
 McKenzie (Maryland)
 Mackenzie (Missouri)
 McKenzie (Tennessee)
 McKenzie megye (Észak-Dakota)
 Point MacKenzie (Alaszka)
 Guyana
 Mackenzie (Guyana)